Ахангис (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 7,35 км². Население — 450 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

История 
Город основан в 1991 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ajánguiz en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи
Населённые пункты Бискайи